Cette page est une liste des partis politiques légalement reconnus en Roumanie.

Partis politiques contemporains

Partis politiques parlementaires 

Les partis parlementaires sont les partis politiques représentés soit à la Chambre des députés, au Sénat roumain ou au Parlement européen.

Partis politiques non parlementaires

Partis politiques des minorités

Partis dissous

Depuis 1989

Partis sous le régime communiste 
Bien que les partis, autre que le Parti communiste roumain, n'étaient pas admis durant la période communiste, la liste ci-dessous présente les forces politiques reconnues officiellement :

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Ion Constantinescu, " N. Lupu: «Dacă și d-ta ai fi fost bătut...»", Magazin Istoric, 
 Victor Frunză, Istoria stalinismului în România (Histoire du Stalinisme en Roumanie), Éditions Humanitas, Bucarest, 1990
  Victoria Gabriela Gruber, À propos du Partidul Național Liberal (Gheorghe Brătianu) (PDF)
  Gabriel Marin, "Entre culpabilité et mythe : George Călinescu - Un historien littéraire roumain au temps du régime communiste", dans Erasmus, 1997
  Double crise de la "Roumanie profonde", , Paula Mihailov, Jurnalul Național
 Vasile Niculae, Ion Ilincioiu, Stelian Neagoe, Doctrina țărănistă în România. Antologie de texte (Doctrine paysanne en Roumanie. Anthologie de textes), Éditions Noua Alternativă, Bucarest, 1994
 Z. Ornea, George Panu - Amintiri de la "Junimea" din Iași (Souvenirs de "Junimea" à Iași), Éditions Minerva, Bucarest, 1998
  Petre Otu, "1946-1947. Le gouverneur Argetoianu se prépare !", Magazin Istoric, 
 Ioan Scurtu, Viața Politică din România 1914–1918 (Vie politique en Roumanie entre 1914 et 1918) , Éditions Albatros, Bucarest, 1982
 M. Ștefan, "În umbra Cortinei de Fier" (Dans l'ombre du rideau de fer), Magazin Istoric, 
 Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier, 1919-1941: Mistica ultranaționalismului (L'histoire de la Garde de Fer, 1919-1941 : mystique de l’ultra-nationalisme), Éditions Humanitas, Bucarest, 1993
 Nicolae Videnie, "«Alegerile» din martie 1948: epilogul listelor electorale alternative. Obsesia unanimității - primii pași", Dosarele Istoriei, 11/V, 2000
 Ioan Scurtu, Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu, Histoire des roumains dans les années 1918-1940: IV. Partis politiques lors de la première décennie de l'entre-deux guerres

Liens externes 
  
  Démocratie interne dans les partis politiques roumains

Roumanie
Partis politiques